De Engelse voetbalclub Blackburn Rovers FC speelt sinds 1994 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Blackburn Rovers

Blackburn Rovers FC
Blackburn Rovers FC